Impermanence – album di Meredith Monk del 2008
 Impermanence – album di Peter Silberman del 2017